Караиндаш:

 Караиндаш I — касситский царь Вавилонии, правил в XV веке до н. э.
 Караиндаш II — касситский царь Вавилонии, правил приблизительно в 1347 — 1346 годах до н. э.